Teschemacher ist der Familienname folgender Personen: 

 August-Friedrich Teschemacher (August Friedrich Teschemacher; 1908–1985), deutscher Künstler, Journalist, Kriegsberichterstatter, Autor, Dramaturg und Studioleiter
 Edward Teschemacher (1876–1940), US-amerikanischer Songtexter und Übersetzer
 Edward Frederick Teschemacher (1791–1863), britischer Chemiker
 Frank Teschemacher (1906–1932), US-amerikanischer Jazz-Musiker und Klarinettist
 Gerhard Werner Teschemacher (1666–1740), Bürgermeister von Elberfeld
 Hans Teschemacher (1884–1959), deutscher Finanzwissenschaftler
 Jacob Engelbert Teschemacher (1711–1782), deutscher Orgelbauer
 Kaspar Teschemacher (1657–1727), Bürgermeister von Elberfeld
 Margarete Teschemacher (1903–1959), deutsche Sopranistin

Siehe auch: Teschemacher Hof